Майкъл Доусън може да се отнася за:
 Майкъл Доусън (футболист), английски футболист
 Майкъл Доусън (Изгубени), персонаж от сериала „Изгубени“